Дети капитана Гранта:
 Дети капитана Гранта — роман Жюля Верна, опубликованный в 1867—1868 годах.
 Дети капитана Гранта — французский фильм 1913 года.
 Дети капитана Гранта — советский фильм 1936 года.

См. также 
 В поисках капитана Гранта - советский телесериал 1985 года.